Айу́ші () — місцевість в Японії, в префектурі Хоккайдо. Село новітнього періоду. Складова містечка Самані.

Джерела та література 
 — Т.1. — С.25.
 — С.1.

 
Місцевості Японії